Branko Vukelić (ministar)
Branko Vukelić (obavještajac)